Tobias Wendl (ur. 16 czerwca 1987 w Akwizgranie) – niemiecki saneczkarz, sześciokrotny mistrz olimpijski, wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy oraz czterokrotny zdobywca Pucharu Świata.

Kariera 
Pierwszy sukces w karierze osiągnął w 2004 roku, kiedy podczas mistrzostw świata juniorów w Calgary zdobył złoty medal w zawodach drużynowych, a w parze z Tobiasem Arltem był trzeci w dwójkach. Z mistrzostw świata juniorów w Winterbergu w 2005 roku i rozgrywanych rok później mistrzostw świata juniorów w Altenbergu przywoził złote medale w dwójkach i zawodach drużynowych, a na mistrzostwach świata juniorów w Cesanie w 2007 roku zdobył też srebro w dwójkach.

W parze z Tobiasem Arltem zdobył swój pierwszy medal w kategorii seniorów, zajmując drugie miejsce w dwójkach podczas mistrzostw świata w Oberhofie w 2008 roku. Wyprzedzili ich tam jedynie rodacy, André Florschütz i Torsten Wustlich. W kolejnych latach zdobył też złote medale w dwójkach i drużynie na mistrzostwach świata w Whistler (2013) i mistrzostwach świata w Siguldzie (2015) oraz w dwójkach, sprincie dwójek i drużynie podczas mistrzostw świata w Königssee (2016). Wielokrotnie zdobywał też medale mistrzostw kontynentu, w tym złote w dwójkach i drużynie na mistrzostwach Europy w Soczi w 2015 roku. W 2014 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Soczi, gdzie zdobył złote medale w dwójkach i rywalizacji drużynowej. Cztery lata później, na igrzyskach w Pjongczangu obronił oba tytuły.

Ponadto wspólnie z Arltem zwyciężał w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w sezonach 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014 i 2015/2016, a w sezonach 2011/2012, 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018 i 2019/2020 zajmowali drugie miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zbiorcze zestawienie podium w zawodach Pucharu Świata 
Stan na koniec sezonu 2021/2022

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata - indywidualnie

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata - drużynowo

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych (do sezonu 2011/2012) – szczegółowo

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych (do sezonu 2011/2012) – szczegółowo

Bibliografia 
 Oficjalna strona dwójki Wendl/Artl 
 Profil na stronie FIL 
  

Niemieccy medaliści olimpijscy
Niemieccy saneczkarze
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Ludzie urodzeni w Akwizgranie
Urodzeni w 1987